— nobre parto-armênio do 
  — nobre parto-armênio do 
  — nobre parto-armênio do 
  — nobre parto-armênio do 
  — nobre parto-armênio do 
  — nobre parto-armênio do 

Desambiguações de antropônimos